The Hermitage ist der Name folgender Bauwerke:

Im NRHP gelisteten Objekte:

 The Hermitage (Delaware), ID-Nr. 73000522
 The Hermitage (Indiana), ID-Nr. 04000209
 The Hermitage (Kentucky), ID-Nr. 82001572
 The Hermitage (Maryland), ID-Nr. 98000886
 The Hermitage (New Jersey), ID-Nr. 70000379
 The Hermitage (Bertie County, North Carolina), ID-Nr. 82003427
 The Hermitage (Halifax County, North Carolina), ID-Nr. 75001274
 The Hermitage (Tennessee), ID-Nr. 66000722
 The Hermitage (Virginia), ID-Nr. 08000079

Im Vereinigten Königreich:
 The Hermitage (Perth and Kinross), Landschaftspark in Schottland